Санта Круз Идалго има више значења:

 Санта Круз Идалго (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Круз Идалго, Санта Марта Идалго (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Круз Идалго (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику